Ї (ї: ꆈꌠꁱꂷ nuosu bburma [nɔ̄sū bū̠mā]; китайська: 彝文; піньїнь: Yí wén) — назва для двох видів письма. Одне з них — традиційне письмо ї, яке є логосилабічним (існує декілька його місцевих різновидів); а друге — складове (стандартизоване в 1975 році китайським урядом).

Традиційне письмо ї 
Традиційне письмо ї — логосилабічне письмо, яке вперше було засвідчене написами 15-16 століть, але могло виникнути ще раніше в часи династії Тан (618–907 роки). Існують десятки тисяч давніх рукописів, написаних традиційним письмом ї. Вважається, що спочатку існувало 1840 знаків, але потім їх кількість зросла майже до 90000, оскільки в різних районах, де проживали народи ї, виникало багато знаків з однаковим значенням. Знаки письма ї за своїм вживанням схожі на китайські, але форма їх значно відрізняється від китайських, хоча китайські впливи все ж таки присутні (наприклад, знаки для цифр, використовуємі в деяких написах). В основному, користувались цим письмом шамани. Традиційне письмо ї використовувалось для таких мов: носу, нісу, вуса насу, манці. Існують такі різновиди традиційного письма ї: для мови носу, для мови насу, для мови сані, для мови нісу. Різновид письма ї для мови носу повернутий на 90 градусів відносно інших різновидів цього письма. Існують стандартизовані форми письма ї: для мови носу (воно складове; широко використовується), для мови насу (логосилабічне; використовується, але не так широко, як складове письмо ї для мови носу), юньнаньське реформоване письмо ї (логосилабічне; компромісний варіант на основі кількох місцевих різновидів письма ї; використовується слабко). Також зараз використовуються традиційні нестандартизовані місцеві різновиди письма ї.

Складове письмо ї 
Сучасне складове письмо ї (ꆈꌠꁱꂷ nuosu bburma [nɔ̄sū bū̠mā]) було стандартизоване в 1974 році китайським урядом на основі традиційного письма ї для мови носу. В 1980 році його зробили офіційним письмом ляншанського діалекту мови носу в Ляньшань-Їйському автономному окрузі (кит. спрощ.: 凉山彝族自治州; піньїнь: Liángshān Yízú Zìzhìzhōu; носу: ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ). В письмі є 756 знаків для стандартного ляншанського діалекту та 63 знаки для запису складів, уживаних лише в словах, запозичених з китайської мови. Не всі поєднання голосних та приголосних можливі. Сучасне складове письмо ї розрізняє тони: для трьох тонів (високого, середнього, низького) використовуються окремі складові знаки, для четвертого (зростаючого) використовуються складові знаки для середнього тону в поєднанні з діакритичним знаком (надзнакова дуга). Загальна кількість знаків складового письма ї — 1164 (включно зі складовими знаками з діакритикою). Також в цьому є письмі є знак для повторення складових знаків, ꀕ (позначається як w в піньїні для мов ї; в Юнікоді цей знак неправильно названо YI SYLLABLE WU).

Знаки складового письма ї

Піньїнь для ї

Приголосні

Голосні

Тони 
Непозначений склад має середній тон (33),  (або ). Інші тони позначені кінцевою приголосною:
 t : високий тон (55),  (або )
 x : високий зростаючий тон (34),  (або )
 p : низький спадаючий тон (21),  (або )

Примітки

Посилання 
 складове письмо ї в Юнікоді  
 попередня заявка в Юнікод на внесення приблизно 90000 знаків традиційного письма ї  
 A Grammar of Nuosu. За Matthias Gerner  
 інформація про різновиди письма ї 
 Handbook of Language and Ethnic Identity: The Success-Failure Continuum in Language and Ethnic Identity Efforts, Том 2. Редактори Joshua Fishman, Ofelia Garcia. Інформація про різновиди письма ї  
 інформація про різновиди письма ї  
 складове письмо ї на сайті Омніглот  

Письмо